

Sigle 
 Służba Kontrwywiadu Wojskowego  – uno dei servizi segreti della Polonia

Codici 
 SKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skwentna (Alaska) (Stati Uniti)

Band 
 SKW – crossover metal italian band, Milano, Italy – www.skw.it